Pedro Casciaro puede hacer referencia a:
Pedro Casciaro Parodi (1889-1960), historiador y político español.
Pedro Casciaro Ramírez (1915-1995), sacerdote español afincado en México.